Resum de l'activitat de la temporada 1988-1989 de la Segona divisió espanyola de futbol.

Clubs participants

Classificació

Resultats

Promoció d'ascens

Anada

Tornada

Resultats finals 
 Campió: CD Castelló.
 Ascensos a Primera divisió: CD Castelló, Rayo Vallecano, CD Tenerife i RCD Mallorca.
 Descensos a Segona divisió: RCD Espanyol, Reial Betis, Reial Múrcia i Elx CF.
 Ascensos a Segona divisió: Athletic de Bilbao B, Palamós CF, Atlético Madrileño i Llevant UD.
 Descensos a Segona divisió B: Barcelona Atlétic, UD Alzira, UE Lleida i CFJ Mollerussa.
 Màxim golejador:  Quique Estebaranz (Racing de Santander).
 Porter menys golejat:  Badou Zaki (RCD Mallorca).

Referències 

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions futbolístiques del 1988
Competicions futbolístiques del 1989